Конгруэ́нтность (, род. п. congruentis — «соразмерный», «соответствующий»):
 конгруэнтность в геометрии — отношение эквивалентности на множестве геометрических фигур;
 конгруэнтность в психологии — согласованность информации, одновременно передаваемой человеком; самосогласованность его личности;
 конгруэнтность в языкознании — морфологическая зависимость местоимения от его антецедента;
 конгруэнтность в анатомии — полное взаимное соответствие формы сочленяющихся суставных поверхностей костей;
 конгруэнция прямых — множество прямых в трёхмерном пространстве (проективном, аффинном, евклидовом), зависящее от двух параметров.

См. также 

 Конгруэнция